Анкон:

 Ancon (Ancon Building Products) — британская компания.
 SS Ancon — пароход, первое судно, прошедшее Панамский канал.
 Анкон — американский пароход.
 USS Ancon (ID-1467)
 USS Ancon (AGC-4)

Топоним 
 Анкон — город в Перу.
 Анкон — город в Эквадоре.
 Анкон — город в Панаме.
 Анкон — возвышенность в городе Панама.